Langendorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Wielowieś (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat gliwicki, lat 50,51, long 18,62),

Schweiz 

 Langendorf, Solothurn, ort och kommun,

Tjeckien 

 Dlouhá Ves (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Dlouhá Ves (ort i Tjeckien, Plzeň),

Tyskland 

 Langendorf, Weißenfels – ort, Weißenfels, Sachsen-Anhalt, 
 Langendorf, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar